Ел Искан има више значења:

 Ел Искан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Искан (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику